

Мілешть () — село у повіті Долж. Входить до складу комуни Шимніку-де-Сус.
 Мілешть () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Феурешть.

Мілешть () — село у Ніспоренському районі.